Lü Zhi (呂雉), impératrice de la dynastie des Han occidentaux
 Lu Zhi (盧植), ministre de la dynastie des Han orientaux
 Lu Zhi (陸贄), chancelier de la dynastie des Tang
 Lu Zhi (盧摯), poète de la dynastie des Yuan
 Lu Zhi (陸治), peintre de la dynastie des Ming
 Lü Zhi (呂植), (1965-), une biologiste chinoise, spécialisée dans l'étude des panda et experte en biodiversité.